Valter ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Valter (* 1998), ungarischer Radrennfahrer 
 Clotilde Valter (* 1962), französische Politikerin
 Edgar Valter (1929–2006), estnischer Schriftsteller, Illustrator und Karikaturist

Valter ist auch ein männlicher Vorname, siehe Valter (Vorname).

Sonstiges:
 Valterkulten, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika